He se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jun-Hua He
 Jia Qing He
 Si He
 Xiao-rui He
 Xin-Sheng He